Maria Sofia Fredrika av Hessen-Kassel, född 28 oktober 1767 i Hanau, död 22 mars 1852 på Frederiksbergs slott i Köpenhamn, var en drottning av Danmark 1808-1839 och även av Norge 1808-1814, genom sitt äktenskap med kung Fredrik VI av Danmark. Hon var dessutom tillförordnad regent under makens frånvaro 1814-1815. Maria Sofia Fredrika var dotter till lantgreve Karl II av Hessen-Kassel och dennes maka Louise av Danmark.

Biografi

Äktenskap 
Maria Sofia Fredrika gifte sig 31 juli 1790 på Gottorps slott med sin kusin, den blivande Fredrik VI av Danmark. Tillsammans fick de åtta barn, varav endast två döttrar uppnådde vuxen ålder. Makens val av henne skedde mot hovets önskan, som gärna hade sett ett bättre politiskt parti: han var dock inte förälskad utan valde sin hustru mest för att demonstrera att han var självständig och gjorde sina egna val. Trots att hon hade fått en helt tysk uppfostran och inte lärde sig danska förrän vid bröllopet, uppfattades hon som helt och hållet dansk, och folk blev entusiastiska över bröllopet just därför. 

Vid hovet stod hon i skuggan av makens syster, den hyllade skönheten Lovisa Augusta, samt led av makens växande otrohet och av pressen att föda en son: vid sista födseln 1808 fick hon en underlivskada som tvingade henne att leva i celibat. Enligt traditionen accepterade hon då makens otrohet med Frederikke Dannemand.

Regent 
Under Fredrik VI:s frånvaro 1814-1815, då han lämnade landet för att delta i Wienkongressen i Österrike, skötte Maria Sofia Fredrika regentskapet mycket väl. Hon skrev Exposé de la situation politique du Danemarc 1807-1814, en analys av Danmarks politiska tillstånd, som hon läste högt för rådet när hon tillträdde som regent.

Regentgemål 
Efter sitt regentskap levde hon ett stilla liv som regentgemål och deltog endast i sällskapslivet när det blev nödvändigt för att fullfölja sina plikter. En av anledningarna till att hon drog sig undan var skadan från hennes sista förlossning, som krävde att hon rörde sig med försiktighet. 

Maria Sofia Fredrika intresserade sig för politik, genealogi, historia och välgörenhet. Hon utgav 1822-1824 genealogin Supplement-Tafeln zu Joh, som fick maken att uppta den blivande Kristian IX i familjen 1832. Hon var även beskyddare för Det Kvindelige Velgørende Selskab från 1815 och utövade välgörenhet anonymt.  

Som änka 1839 drog hon sig helt tillbaka från offentligheten.

Barn 
 Christian (22 september 1791-23 september 1791)
 Marie Louise (1792-1793)
 Caroline av Danmark (1793-1881), gift med arvprins Ferdinand av Danmark
 Louise (21 augusti 1795-7 december 1795)
 Christian (1 september 1797-5 september 1797)
 Juliana Louise (12 februari 1802-23 februari 1802)
 Frederikke Marie (3 juni 1805-14 juli 1805)
 Vilhelmina av Danmark (1808-1891), gift första gången med kung Fredrik VII av Danmark och andra gången med hertig Karl av Glücksburg.

Anfäder

Referenser

Källor 
 http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1408/origin/170/

Externa länkar 

Danmarks drottningar
Norges drottningar
Huset Hessen-Kassel
Kvinnliga regenter under 1800-talet
Födda 1767
Avlidna 1852
Kvinnor